Black Forest (englisch für ‚schwarzer Wald‘ oder ‚Schwarzwald‘) steht für:

 Black Forest (Film), einen deutschen Horrorfilm von Gert Steinheimer aus dem Jahr 2010

Orte in den Vereinigten Staaten von Amerika:
 Black Forest (Colorado), im El Paso County
 Black Forest (Georgia), im Paulding County
 Black Forest (Kalifornien), im Tehama County
 Black Forest (Nevada), im Elko County – nicht mehr existent

in Australien:
 Black Forest (South Australia), Vorort von Adelaide

Sonstiges:
 Black Forest Games, ein deutsches Spielentwicklungsunternehmen
 Black Forest still, Mineralwasser-Marke der Peterstaler Mineralquellen GmbH
 Black Forest Mine, Mine im Elko County, Nevada
 Black Forest FC, Fußballverein in Mmankgodi, Botswana